Ростань — название географических объектов.

Населённые пункты

Россия 
 Ростань — посёлок в Борисоглебском городском округе Воронежской области.
 Ростань — деревня в Бокситогорском районе Ленинградской области.

Украина 
 Ростань — село в Шацком районе Волынской области.

Река 
 Ростань — река в Воронежской области России, приток Боганы.

См. также 
 Ростан